Lahar (vulkanologie),  een modderstroom van vulkanoclastisch materiaal
Lahar (god), een Mesopotamische god
Lahar (India), een plaats in India